Петриковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Петриковская волость (Новомосковский уезд) — в составе Екатеринославской губернии
 Петриковская волость (Царевококшайский уезд) — в составе Казанской губернии
 Петриковская волость (Звенигородский уезд) — в составе Киевской губернии
 Петриковская волость (Мозырский уезд) — в составе Минской губернии